A 33. Nemzetközi Fizikai Diákolimpiát (2002) Indonéziában, Bali szigetén rendezték meg, melyen
67 ország versenyzője vett részt.
A magyar csapat három I. díjat (aranyérmet), egy II. díjat (ezüstérmet) és egy III. díjat (bronzérmet) szerzett, ezzel 5. lett az országok közötti pontversenyben.

Országok eredményei pont szerint

A magyar csapat
A magyar csapat tagjai voltak:

Források

Kapcsolódó szócikkek
 Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák listája

Nemzetközi Fizikai Diákolimpiák
2002